Étienne Leroux  peut désigner :

 Étienne Leroux (XVIIIe siècle-début XIXe siècle), un homme politique français qui fut membre du Conseil des Cinq-Cents durant le Directoire ;
 Étienne Leroux (1836-1906), un sculpteur statuaire français ;
 Étienne Leroux, le pseudonyme de Stephanus Petrus Daniël le Roux, (1922-1989), un écrivain sud-africain ;
 Étienne Le Roux (1966-), auteur français de bande dessinée, né à Madagascar.